Havraní skála označuje více vrcholů:

 Havraní skály (371 m) – skupina sedmi pískovcových věží u Nového Boru
 Havraní skála (Slovenský ráj) (1156 m) – vrchol v jižní částí Slovenského ráje
 Havraní skála (Súľovské vrchy) (835 m) – čtvrtý nejvyšší vrchol Súľovských vrchů
 Havraní skála (Ústí nad Labem) (385 m) – vrchol nad Sebuzínem

Podobný název 
 Krkavčí skála